Флаг Аургази́нского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Аургазинского района в зелёном и жёлтом цветах».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности района.

Поле представлено в едином зелёном цвете, который говорит о традициях землепашества и символизирует изобилие, плодородие, радость, свободу, покой и мир.

Центральная фигура флага золотой сокол — символ храбрости, ума и красоты, использовался в числе символов минских башкир, проживающих на территории современного Аургазинского района.

Часть земель в XVIII—XIX веках были выкуплены переехавшими на эту территорию из разных областей России русскими, украинцами, татарами, чувашами, мордвой, живущих по сегодняшний день в дружбе и согласии.

В Аургазинском районе успешно развивается сельскохозяйственное производство — об этом в композиции флага говорят два золотых колоса по бокам.

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением сокола
Флаги с изображением пшеничного колоса